Суре́пица — название, обозначающее ряд растений семейства :
  — род, включающий несколько десятков видов.
  =  — подвид вида Репа, ранее считавшейся видом рода Капуста.

Примечания